Regno Unito
 Castleton – parrocchia civile del Derbyshire
 Castleton – parrocchia civile del Dorset
 Stati Uniti d'America
 Castleton – township della Contea di Barry, Michigan
 Castleton – città della Contea di Rutland, Vermont
 Castleton-on-Hudson – villaggio della Contea di Rensselaer, New York